Edgar Quinet – filozof francuski
 Edgar Quinet – stacja metra w Paryżu